Bacolod (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental;
 Bacolod (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte.